Het mannen enkelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2008 werd gewonnen door de Chinees Lin Dan.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Mannen enkel